Herrarnas division II i segling vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes 20–27 september 1988 i Seoul.

Medaljörer

Resultat

Daglig ställning

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 1988